Левайн () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Левайн, Джесси (род. 1987) — канадский профессиональный теннисист.
 Левайн, Найджел (род. 1989) — британский легкоатлет, специализирующийся в беге на 400 метров.
 Левайн, Тед (род. 1957) — американский актёр.

См. также 
 Ливайн